Croton est un genre de plantes de la famille des Euphorbiaceae.
 Croton est le nom commun d'une euphorbiacée décorative, Codiaeum variegatum.
  est une ville de l'État de New-York
 Croton est une marque horlogère nommée d'après la ville du même nom.

Voir aussi 
 Crotone